Policia Nacional Afgana
 Policia Nacional d'Espanya
 Policia Nacional d'Ucraïna
 Policia Nacional de Colòmbia 
 Policia Nacional de França
 Policia Nacional de Nicaragua
 Policia Nacional de l'Uruguai
 Policia Nacional del Perú
 Agència Nacional de Policia (Japó)
 Cos de Policia Nacional Bolivariana